Борис Алексеевич Князев (1 июля 1900, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 октября 1975, Париж, Франция) — русский артист балета: ,  и педагог.

Биография 
Родился в Петербурге. Учился в Петербургском театральном училище с 1914 по 1917 год у Касьяна Голейзовского и Михаила Мордкина.

Уехал из революционной России в 1917 году в Болгарию, затем - в Париж в 1924 году. Вместе с Ольгой Спесивцевой (в то время своей женой) открыл небольшую студию, затем работал балетмейстером в «Опера-комик».

В 1937 году открыл собственную балетную школу в Париже, в 1953 — в Лозанне; преподавал в Афинах и Риме, возглавлял Международную академию танца в Женеве.

Князев считался превосходным педагогом. Среди его учеников: Зизи Жанмер, Ролан Пети, Иветт Шовире. С 13-летнего возраста уроки у него брала Бриджит Бардо.

Изобретатель партерной гимнастики (barre au sol) — комплекса упражнений, выполняемого лёжа и сидя на полу и направленного на развитие гибкости, силы мышц и прочих физических данных, необходимых для занятия классическим балетом.

Личная жизнь 
Муж балерин Ольги Спесивцевой и Нины Вырубовой. В браке с Вырубовой у него в 1951 году родился сын Юрий (Yura Kniazeff), ставший танцовщиком, солистом Национального балета Канады (National Ballet of Canada).

Библиография 
  (буклет на французском языке с цветными иллюстрациями Натальи Гончаровой и Francois Barette).

Примечания

Ссылки 
 Видео
 Maître des étoiles.  Школа Бориса Князева в Женеве, 1954 год.

Русские эмигранты первой волны во Франции